3-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 17 августа 1993 года — 2 июля 1994 года. Победителем турнира стала команда ФК «Борисполь».

Итоговая таблица

Примечание 
 В первом круге команда ФК «Борисполь» носила название «Борисфен».
 До 29 ноября 1993 команда «Звезда-НИБАС» (Кировоград) носила название «Звезда»
 В первом круге команда «Металлург» (Керчь) носила название «Войковец».
 В первом круге команда «Шахтёр» (Стаханов) носила название «Вагоностроитель».
 Перед началом сезона команда «Медита» (Шахтёрск) носила название «Прометей».
 Перед началом сезона команда «Дружба» (Бердянск) представляла город Осипенко.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Украины 1993/1994 — Вторая лига

Вторая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994
Футбол на Украине в сезоне 1993/1994